Viacom – azienda mediatica statunitense dal 1971 al 2006
Viacom – azienda mediatica statunitense fondata nel 2006 dalla scissione della ex Viacom ed operativa con le due divisioni:
Viacom Media Networks – operativa nel mercato statunitense
Viacom International Media Networks – operativa nel resto del mondo